Храшовець — струмок  в Україні, у Глибоцькому  районі  Чернівецької області, правий доплив  Дереглую (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина струмка приблизно 4 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок на північному сході від Грушівки і тече переважно на північний захід через його присілок. У Волоці впадає у річку Дереглуй, праву притоку Пруту.

Примітки 

Малі річки України
Річки Чернівецької області
Річки Глибоцького району
Статті про річки Чернівецької області без зображення в картці